Персоналії
 Ітобаал — цар фінікійського міста Бібл
 Ітобаал — цар фінікійського міста Сідон
 Ітобаал I — цар фінікійського міста Тір
 Ітобаал II — цар фінікійського міста Тір